Macho (spanisch: männlich, Männchen) bezeichnet

 in der deutschen Umgangssprache einen sich übertrieben männlich gebenden Mann, siehe Macho
 ein astronomisches Objekt, siehe MACHO
 einen spanischen Spielfilm, siehe Macho (1993)
 Macho, Macho, ein Lied von Rainhard Fendrich

Macho ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Macho (1899–1974), österreichischer Fotograf
 Jürgen Macho (* 1977), österreichischer Fußballspieler
 Michal Macho (* 1982), slowakischer Eishockeyspieler
 Rudolf Macho (1885–1948), österreichischer Politiker (CSP)
 Thomas Macho (* 1952), österreichischer Kulturwissenschaftler
 Thomas Macho (TV-Produzent und Regisseur) (* 1959), deutschsprachiger TV-Produzent, Regisseur und Autor

Siehe auch:
 Mach-O, Standard-Binärformat auf MACH-basierten Systemen